Santos Dumont kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Santos Dumont (ort), Minas Gerais, 
 Santos Dumont (kommun), Minas Gerais, 

Robotskapade Brasilienförgreningar